Shingo Kunieda era il detentore del titolo, ma è stato battuto in semifinale da Stefan Olsson.

In finale Gustavo Fernández ha battuto Olsson con il punteggio di 7–5, 6–3.

Teste di serie 

  Shingo Kunieda (semifinale)

 Gustavo Fernández (campione)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 Tabellone

Australian Open 2019